

Реки 
 Рудинка (приток Руи)
 Рудинка (река, впадает в Мстино)
 Рудинка (река, впадает в Самро)

Населённые пункты 
 Рудинка — деревня в Износковском районе Калужской области.
Рудинка — село в Скопинском районе Рязанской области России, входит в состав Горловского сельского поселения.
 Рудинка — посёлок в Скопинском районе Рязанской области России, входит в состав Успенского сельского поселения.